Eyüboğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (oğlu) des Eyüb“, wobei sich zwei Familien den Namen teilen. Es sind die Nachkommen von Eyüp und den Nachfahren der Ayyubiden, die den weitaus größeren Anteil an dem Namen Eyüboğlu tragen.

Namensträger 
 Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911–1975), türkischer Maler und Lyriker
 Ezgi Eyüboğlu (* 1988), türkische Schauspielerin
 İsmet Zeki Eyüboğlu (1925–2003), türkischer Übersetzer und Autor
 Mualla Eyüboğlu Anhegger (1919–2009), türkische Architektin
 Sabahattin Eyüboğlu (1908–1973), türkischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Yaşar Nezih Eyüboğlu (* 1962), türkischer Theaterschauspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname
Patronym